Bianchi kan som auktorsförkortning betyda:

 Valentin L'vovitsch Bianki
 Giovanni Bianchi

Robotskapade auktorsförkortningar